La Taça de Portugal 2019-2020 è stata la 23ª edizione del torneo. La competizione si sarebbe dovuta giocare dal 18 ottobre 2019 al 15 marzo 2020 ma è stata interrotta dalla pandemia di COVID-19, posticipando così la fine del torneo al 29 dicembre 2020.

Quarto turno

Ottavi di finale

Fase finale
La final eight si sarebbe dovuta svolgere dal 12 al 15 marzo presso il Centro de Congressos e Desportos di Matosinhos. A seguito dell'interruzione dopo i quarti di finale a causa della pandemia di COVID-19, le semifinali e la finale si sono giocate dal 27 al 29 dicembre 2020 sempre a Matosinhos.

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni

Campionato portoghese di calcio a 5
Calcio a 5 nel 2019
Calcio a 5 nel 2020